

Geografia 
 Villa Cura Brochero – città nella provincia di Córdoba, Argentina

Persone 
 Eduardo Manzanos Brochero – sceneggiatore e produttore cinematografico spagnolo
 José Gabriel del Rosario Brochero – sacerdote argentino venerato come santo dalla Chiesa cattolica
 Lucas Brochero – calciatore argentino